Сарыбаш — название населенных пунктов:

Азербайджан 
 Сарыбаш — село в Гахском районе.

Россия 
 Сары-Баш — село в Первомайском районе Крыма